Friday Street (Benhall) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Benhall
 Friday Street (Rendlesham) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Rendlesham
 Friday Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey